Tanković ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Tanković (* 1990), bosnisch-schwedischer Fußballspieler
 Ivica Tanković, jugoslawischer Fußballspieler
 Muamer Tanković (* 1995), schwedischer Fußballspieler